Rezeptar steht für 

 ein – meist historisches – Arzneibuch, genannt auch Rezeptarium
 eine Person, die  Arzneimittel nach Rezept (Medizin) anfertigt